Кольцевáя желéзная дорóга может означать:

Германия 
  — кольцевая железная дорога в Берлине.
  — кольцевая железная дорога в Берлине и земле Бранденбург.
  — кольцевая железная дорога в Нюрнберге.

Россия 
 Малое кольцо Московской железной дороги — кольцевая железная дорога в Москве.
 Московское центральное кольцо — курсирующая по МК МЖД городская электричка.
 Большое кольцо Московской железной дороги — кольцевая железная дорога, пролегающая в Москве, Московской и Владимирской областях.
 Экспериментальная кольцевая железная дорога ВНИИЖТ — железнодорожный испытательный полигон в форме кольца в Москве.

См. также 
 Кольцевая автомобильная дорога
 Кольцевая линия метрополитена
 Кольцевая (транспорт)
 Кольцо
Кольца городов